Kristine Becker Lund (født 25. marts 1973) er en dansk operasangerinde, der synger sopran. Hun har blandt andet optrådt som Grevinden i Figaros Bryllup, Konstanze i Bortførelsen fra Seraillet og Fiordiligi i Cosi fan tutte.

Uddannelse 
Kristine Becker Lund er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium i solistklassen (2001) og senere på Opera-Akademiet i København (2014). Hun har desuden været på studierejser til USA og Nederlandene.

Karriere 
Kristine Becker Lund debuterede på operascenen i 2003 som Barbarina i Mozarts Figaros Bryllup. Siden har hun været med i en række forestillinger.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Operasangere fra Danmark
Sopraner